|-
| 171201 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171202 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171203 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171204 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171205 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171206 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171207 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171208 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171209 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171210 - || || 6 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171211 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171212 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171213 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171214 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171215 - || || 10 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171216 - || || 8 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171217 - || || 9 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171218 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171219 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171220 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171221 - || || 10 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171222 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171223 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171224 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171225 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171226 - || || 15 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171227 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171228 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171229 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171230 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171231 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171232 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171233 - || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171234 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171235 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171236 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171237 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171238 - || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171239 - || || 29 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171240 - || || 31 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 171241 - || || 30 de maig de 2005 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 171242 - || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171243 - || || 5 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 171244 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171245 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171246 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171247 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171248 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171249 - || || 19 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171250 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171251 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171252 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171253 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171254 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171255 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171256 Lucieconstant || || 8 d'agost de 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 171257 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171258 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171259 - || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171260 - || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171261 - || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171262 - || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171263 - || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171264 - || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171265 - || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171266 - || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171267 - || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171268 - || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171269 - || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171270 - || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171271 - || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171272 - || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171273 - || 2006 FR || 22 de març de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171274 - || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171275 - || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171276 - || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171277 - || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171278 - || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171279 - || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171280 - || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171281 - || || 24 de març de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171282 - || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171283 - || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171284 - || || 24 de març de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171285 - || || 25 de març de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171286 - || || 30 de març de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171287 - || || 7 d'abril de 2006 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 171288 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171289 - || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171290 - || || 6 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171291 - || || 7 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171292 - || || 6 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171293 - || || 6 d'abril de 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171294 - || || 7 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171295 - || || 18 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171296 - || || 18 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171297 - || || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171298 - || || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171299 - || || 18 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171300 - || || 20 d'abril de 2006 || RAS || A. Lowe
|-
|}

1